

Astronomia 
 Acidalia Colles – struttura geologica della superficie di Marte
 Acidalia Mensa – struttura geologica della superficie di Marte
 Acidalia Planitia – regione pianeggiante della superficie di Marte

Mitologia 
 Fonte di Acidalia – fonte dell'antica Grecia nei pressi di Orcomeno in Beozia